Le tournoi de tennis du Mexique est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute à Mexico du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Monique Salfati.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Mexique

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation au Mexique 

dames 1965
Mexique
1965 au Mexique
Sport en mars 1965
Tennis en avril 1965